Palude – terreno coperto d'acqua
Palude – dipinto di Jacob Van Ruisdael
Palude – romanzo di John Connolly del 2003
Palude – gruppo politico francese
Arduino della Palude – biografato italiano